El Movimiento Nacional de Trabajadores Demócratas va ésser una organització de tendència feixista fundada a Barcelona al desembre del 1935. Volia "hacer del pueblo Español un pueblo feliz, culto y respetado en la Tierra". El president fou el doctor José A. Serrallach i Julià (que havia estat membre de les Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista).

Referències 

Partits polítics feixistes
Partits polítics catalans desapareguts